

Cinema 
Hush Money – film del 1909 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
 Hush Money – film del 1921 diretto da Charles Maigne
 Hush Money – film del 1931 diretto da Sidney Lanfield

Letteratura 
 Hush Money – romanzo di Robert B. Parker del 1999